Quirísop d'Esparta, militar espartà.
 Quirísop, escultor grec